Блаженство — велике щастя, велика насолода; раювання.
 Блаженство — стан духовного задоволення, яке в повній мірі може бути осягнуте лише в раю (найвище і вічне блаженство).
  Блаженство — Bliss

 Блаженство (короткометражка)
 Блаженство (фільм, 2020)

Примітки